Игорь Юрьевич Иванов (род. 19 мая 1954, Ленинград) — советский и российский актёр театра и кино. Народный артист России (2004).

Биография 
Игорь Иванов родился в Ленинграде.

В 1979 году окончил Ленинградский государственный институт театра, музыки и кинематографии, мастерская А. Кацмана, Л. Додина.

С 1979 по 1980 года — актёр Томского ТЮЗа.

С 1980 года работает в Ленинградском областном Малом драматическом театре.

В 2002 году Игорь Иванов организовал свой собственный антрепризный проект — «Чрезвычайно зависимое театральное сообщество».

Роли в театре 
 «Дом» — Егорша
 «Братья и сёстры» — Пётр Житов
 «Муму» — Мужик
 «Звёзды на утреннем небе» — Николай
 «Вишнёвый сад» — Лопахин
 «Бесы» — Лебядкин
 «Пьеса без названия» — Глагольев
 «Любовь под вязами» — Симон
 «Король Лир» — Король Французский
 «Дядя Ваня» — профессор Серебряков
 «Жизнь и судьба» — Мостовской
 «Бесплодные усилия любви» — Дон Армадо
 «Долгое путешествие в ночь» — Джеймс Тайрон
 «Коварство и любовь» — Президент фон Вальтер
 «Гамлет» — Марцелл

Фильмография 
  — Метель — эпизод
  — Дом (фильм-спектакль) — Егорша
  — Небывальщина — щёголь с ярмарки, соблазнитель жены Незнама
  — Каждый десятый — Елизар Коромыслов по прозвищу Мизинчик
  — Два гусара — эпизод
  — Иван Павлов. Поиски истины — учитель арифметики
  — По коням — Кирилл Петрович Мишин, старший физрук
  — Противостояние — приятель Киры Королёвой
  — Опасный человек — Бюрократ, На переговоре с Павловым играл в настольный теннис
  — Цыганский барон — адъютант губернатора Омонай
  — Эти… три верные карты…
  — Украденное свидание
  — Николай Вавилов — Шелудько
  — Прибытие поезда (киноальманах) («Трофимъ»)
  — Менты. Улицы разбитых фонарей (Серия «Страховочный вариант»)
  — Бандитский Петербург. Фильм 6. Журналист — Сергей Сергеевич Журавский, генерал ФСБ
  — Менты. Улицы разбитых фонарей 6 (Серия «Пограничное состояние») — Павел Сергеевич Гуров, заведующий кафедрой психологии
  — Sказка O Sчастье — Артур
  — Брежнев — А. Н. Шелепин
  — Есенин (телесериал) — полковник Ломан, начальник Царскосельского лазарета
  — Важнее, чем любовь (новелла «Длинный день») — академик Маркин, друг Егорова
  — Контора — Куратор
  — Ментовские войны 3 (Серия «Второй фронт») — Дитер Хольт, немецкий полицейский
  — Последнее путешествие Синдбада — Борис Щепкин
  — Бесы (телеспектакль) — Лебядкин Игнат Тимофеевич
  — Мамочка, я киллера люблю — Леонид Гусельников, прокурор
  — Судебная колонка (серия «Квартира для ветерана») — полковник Виденеев
  — Возвращение Синдбада — Борис Щепкин
  — Катерина. Возвращение любви — эпизод
  — Опергруппа — Юрий Сергеевич Махров, генеральный директор фирмы «Буцефал», легализованный вор в законе
  — Часы любви — Кербер, человек из прошлого, которому 500 лет
  — Провинциал — Михаил Васильевич Макеев («Макей»), криминальный авторитет
  — Всё началось в Харбине — Николай Петрович Эйбоженко
  — Маяковский. Два дня — Станиславский
  — Кухня в Париже — Сергей Сергеевич, начальник управления протокола Президента РФ
  — Мата Хари — мэтр Клюне, адвокат
  — Кухня. Последняя битва — Сергей Сергеевич, начальник управления протокола Президента РФ
  — Казнить нельзя помиловать — Анатолий Иванович Кулешов, майор милиции, руководитель отдела по борьбе с бандитизмом
  — Крылья Империи — Марченко, генерал
  — Водоворот — Олег
  — Обитель — Михаил Юрьевич Шлабуковский, заключённый Соловецкого лагеря особого назначения, актёр
  — Воскресенский — пожарный инспектор
  — Этерна: Часть первая — профессор Шабли, ментор в школе оруженосцев Лаик

Призы и награды 
 1991 — Заслуженный артист РСФСР
 2004 — Народный артист РФ
 2003 — «Золотой софит» — За роль Баруха Найлебена
 2003 — Премия им. Владислава Стржельчика — За роль Баруха Найлебена
 2002 — Международная премия Станиславского — За роль Серебрякова

Примечания 

 http://www.actor-ivanov.com
 http://ruskino.ru/art/3336

Ссылки 
 Официальный сайт Игоря Юрьевича Иванова
 
 

Выпускники Российского государственного института сценических искусств
Лауреаты премии «Золотой софит»